Bärwinkel steht für:
 Bärwinkel (Lanz), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz in Brandenburg (ehemals Bärwinkel bei Ludwigslust)
 Bärwinkel (Möser), Wohnplatz der Gemeinde Möser im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Bärwinkel (Neuhardenberg), Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg
 Bärwinkel bei Lobenstein, ein Ort bei Bad Lobenstein  
 Hof Bärwinkel, Hattingen

Bärwinkel ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Bärwinkel (* 1959), deutscher Komponist, Texter, Musik-Produzent, Regisseur, Kultur-Manager, Musiklehrer
 Felix Bärwinkel (1864–1927), Landrat und Reichstagsabgeordneter
 Hans Joachim Bärwinkel-Leue, deutscher Jurist und Autor
 Oswald Bärwinkel (1920–2006), Generaldirektor des Chemiekombinats Buna in der DDR und Präsident des Deutschen Box-Verbands der DDR (DBV)
 Reinhold Bärwinkel (1834–1898), Präsident des Landtags des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen
 Richard Bärwinkel (1840–1911), deutscher evangelischer Theologe
 Roland Bärwinkel (* 1958), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Wilhelm Bärwinkel (1880–1969), deutscher Politiker (USPD), MdL in Thüringen

Siehe auch:
 Bärenwinkel
 Bärnwinkel
 Berwinkel